Драгутин Ђорђевић може да се односи на:

 Драгутин Ђорђевић (1866-1933), архитекта
 Драгутин Ц. Ђорђевић (1881-1914), мајор
 Драгутин М. Ђорђевић (1907-1999), фолклорист
 Драгутин Ђорђевић Алија (1920-2008), генерал, народни херој
 Драгутин Ђорђевић, световно име епископа сремског Макарија (1903-1978)